Лос Кабаљос има више значења:

 Лос Кабаљос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабаљос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабаљос (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабаљос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кабаљос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Кабаљос (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Кабаљос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Кабаљос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кабаљос (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Кабаљос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кабаљос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Кабаљос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кабаљос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кабаљос (Бависпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Кабаљос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кабаљос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кабаљос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кабаљос, Лос Виљареал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Кабаљос (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику